Cross Purposes, album de musique des Black Sabbath publié en 1994 ;
 Cross Purposes, film muet noir et blanc de Wallace Reid sorti fin 1913 ;
 Cross Purposes, film muet noir et blanc de William Worthington sorti en 1916.